Le psaume 100 peut désigner :
 le psaume 100 (99) : psaume 100 selon la numérotation hébraïque, psaume 99 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 101 (100) : psaume 101 selon la numérotation hébraïque, psaume 100 selon la numérotation grecque.